Rázsó Imre (1873–1922) növénynemesítő
Rázsó Imre (1904–1964) mezőgazdasági gépészmérnök, az MTA tagja